Eberardo I di Württemberg (1279 - 1325) - conte di Württemberg
Eberardo I di Württemberg (1445 – 1496) - conte di Württemberg-Urach (come Eberardo V) e quindi duca di Württemberg